Alberdi (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Alberdi (Ñeembucú), een stad in het Paraguyaanse departement Ñeembucú